MacKaye est un patronyme :
 Ian MacKaye, un chanteur américain ;
 Steele MacKaye, un dramaturge américain ;
 Benton MacKaye, un forestier américain ;
 Percy MacKaye, un dramaturge américain ;
 Alec MacKaye, un chanteur américain ;
 James MacKaye, un ingénieur américain.